Dans son sens originel, le tableau de bord est l'affichage d'un véhicule, situé face au conducteur, qui lui donne des informations sur le fonctionnement du véhicule. Par analogie, ce terme ou des termes semblables sont employés dans d'autres domaines, comme  instrument de bord, en aéronautique.

Tableau de bord Le Tableau de bord peut aussi désigner :
 tableau de bord, en gestion, un ensemble d'indicateurs permettant aux dirigeants de prendre des décisions ; le tableau de bord prospectif est une méthode visant à mesurer les activités d'une entreprise en termes de vision et de stratégies menées ;
 tableau de bord, en informatique d'entreprise, un outil de suivi des applications et des systèmes ;
 tableau de bord, en micro-informatique, une barre affichée au bord de l'écran qui donne accès à un menu général et à des informations ; suivant l'environnement graphique utilisé, le nom donné au tableau de bord ainsi que ses fonctionnalités varient :
 barre des tâches sous Windows,
 dashboard, sous Mac OS X,
 gnome-panel, sous GNOME version 2 (remplacé, entre autres, par le GNOME Shell sous GNOME version 3),
 kicker, sous KDE version 3 (remplacé, entre autres, par Plasma sous KDE4) ;
 Le Tableau de bord, une ancienne revue du Groupe Express-Expansion.

Voir aussi 
 , le terme anglais pour tableau de bord